Сумино  — ряд населённых пунктов на территории России:
 Сумино — село в Бабушкинском районе Вологодской области
 Сумино — село в Харовском районе Вологодской области
 Сумино — село в Череповецком районе Вологодской области
 Сумино — посёлок в Галичском районе Костромской области
 Сумино — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области
 Сумино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области
 Сумино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области
 Сумино — село в Чкаловском районе Нижегородской области 
 Сумино — село в Пушкиногорском районе Псковской области 
 Сумино — село в Духовщинском районе Смоленской области 
 Сумино — село в Кашинском районе Тверской области